Hăghiac ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hăghiac (Dofteana), Dorf im Kreis Bacău 
 Hăghiac (Răchitoasa), Dorf im Kreis Bacău